Un parfum est une substance odorante naturelle ou synthétique.

Œuvres 
 Le Parfum est un roman de 1985 de l'écrivain allemand Patrick Süskind ;
 Le Parfum, histoire d'un meurtrier est son adaptation de 2006 au cinéma par Tom Tykwer ;
 Le Parfum est son adaptation de 2018 en série télévisée allemande de six épisodes créée par Oliver Berben et Sarah Kirkegaard ;
 Le Parfum est un manga de 2006 par Kaori Yuki.

Homonymie de titre